Николай Кирьянов:
 Кирьянов, Николай Иванович (1921—1943) — сержант взвода П. Н. Широнина, Герой Советского Союза.
 Кирьянов, Николай Яковлевич (род. 1940) — первый секретарь Карельского обкома КПСС (1989—1991).